Monarquía islámica es la monarquía que tiene el islam como religión oficial. Históricamente se han denominado con los distintos títulos de la monarquía propios de la tradición política islámica: dawla ("Estado" o "dinastía"), mamlakah ("reino" -de malik, rey-), califato (de "califa"), sultanato (de "sultán") o emirato (de "emir"). 

Las existentes en la actualidad son:
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Históricamente fue la más frecuente de las formas de gobierno:
Califato perfecto
Califato omeya
Califato abbasí
Emirato de Córdoba (Al-Andalus)
Emirato idrísida (Magreb)
Califato de Córdoba (Al-Andalus y Magreb)
Califato fatimí (Egipto)
Dinastía saffarí (Irán)
Dinastía búyida (Irán)
Reinos de Taifas (Al-Andalus)
Imperio almorávide (Magreb y Al-Andalus)
Imperio almohade (Magreb y Al-Andalus)
Sultanato benimerín (Magreb)
Imperio selyúcida (Irán, Oriente Próximo y Asia Central)
Dianastía Zanguí (Siria)
Sultanato kurdo (Egipto y Próximo Oriente)
Sultanato mameluco (Egipto y Próximo Oriente)
Imperio songhai (África subsahariana occidental)
Sultanatos africanos (África oriental: sultanato de Kilwa, sultanato de Zanzíbar, sultanato de Sennar, sultanatos somalíes -sultanato de Ifat, sultanato de Adal, sultanato de Ajuran, sultanato de Warsangali, sultanato de Bari, sultanato de los Gedeli o dinastía Gobroon-, etc.-)
Imperio safávida (Irán)
Khanatos de Asia Central
Imperio moghul (India)
Rajás y Marajás musulmanes de la India (hasta 1858 -continuaron como títulos honoríficos-)
Imperio otomano (hasta 1923)
Reino de Egipto (hasta 1953)
Reino de Irak (hasta 1958)
Reino de Yemen (hasta 1968)
Reino de Libia (hasta 1969)
Reino de Afganistán (hasta 1973)
Monarquía iraní (Shah de Irán, hasta 1979)

Véase también
Guardián de los Santos Lugares
Estado islámico
República islámica
Monarquías del Golfo
Valayato (wali)

Notas

Enlaces externos
Justificación de las monarquías islámicas
La evolución de la monarquía musulmana en "El Príncipe Constante"

Monarquías islámicas